Michał Walewski (1735–1806) – wojewoda sieradzki, konfederat barski
 Michał Walewski (zm. 1859) – poseł na Sejm powstania listopadowego